Dejanicz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Dejanicz-Gliszczynski (1820–1905), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Edmund Dejanicz von Gliszczynski (1825–1896), preußischer Generalmajor, Gutsbesitzer, Mitglied des preußischen Herrenhauses